Parlamento imperial foi um sistema de governo parlamentar que vigorou no Império do Brasil a partir de 1847. O sistema que se concretizou no Segundo Reinado, consistia em que, o imperador escolhia o presidente do Ministério (o chamado Gabinete Ministerial), do qual deveria ter a confiança do imperador e da Câmara dos Deputados, que por sua vez, poderia dissolver a Câmara ou exonerar o Ministério.

1847 no Brasil
Poder Legislativo do Brasil
História política do Brasil
Política do Império do Brasil
História do Império do Brasil
Parlamentarismo
1847 na política
Fundações em 1847